Il doppio  dell'ATP Challenger Trophy 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

David Škoch e Igor Zelenay erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Grigor Dimitrov e Tejmuraz Gabašvili hanno battuto in finale Jan Minář e Lukáš Rosol 6–4, 2–6, [10–8].

Teste di serie 

 Serhij Bubka /  Serhij Stachovs'kyj (semifinali)
 Dawid Olejniczak /  Purav Raja (primo turno)

 Dušan Karol /  Jurij Ščukin (primo turno) 
 Jaroslav Pospíšil /  Pavel Šnobel (primo turno)

Tabellone

Note 
 

ATP Challenger Trophy 2009